Enrico Massignan (1941) – ex ciclista su strada italiano, fratello di Imerio
 Imerio Massignan (1937) – ex ciclista su strada italiano, fratello di Enrico
 Luigi Massignan (1919-2020) – psichiatra e partigiano italiano

Pagine correlate
Massignano